«Анастасия» () — четвёртый эпизод первого сезона телесериала канала HBO «Подпольная империя», премьера которого состоялась 10 октября 2010 года. Сценарий написали со-исполнительный продюсер Лоуренс Коннер и супервайзовый продюсер Маргарет Негл, а режиссёром стал Джереми Подесва. Эпизод в целом получил положительные отзывы от телевизионных критиков.

Эпизод сосредоточен на Наки, празднующем свой день рождения, и Джимми, устраивающемся в своём новом доме в Чикаго.

Название происходит из новости, когда Анна Андерсон, польская рабочая на фабрике, заявляла, что она является потерянной великой княжной Анастасией Николаевной, создав сенсацию в марте 1922 года.

Сюжет 
Джимми Дармоди теперь работает на чикагского босса Аля Капоне, Джонни Торрио, и живёт в борделе, которым руководит Торрио. Капоне и Дармоди пытаются применить силу к менеджеру владельца бара, чтобы купить спиртное у Торрио; когда он отказывается от сотрудничества, Капоне избивает его. Они встречаются с соперником Торрио, Шериданом, и компрометирует бизнес-договорённости. Торрио больше импонирует переговорам Дармоди, чем жестокости Капоне. Один из людей Шеридана отбивается, нападая и калеча девушку Джимми, Перл, проститутку в борделе Торрио.

В Атлантик-Сити, когда Наки планирует свой «сюрпризный» день рождения, он беспокоится о политических последствиях из-за убийства водителя Мелка Уайта. Илай доставляет лидера местного отделения Ку-клукс-клана Мелку, который пытать его, пока не удостоверится в том, что Клан не был причастен к убийству. На вечеринке Наки, сенатор Эдж говорит Наки, что он не получит строительно-дорожные средства, необходимые для завершения развития Атлантик-Сити, которые перейдут Фрэнку Хейгу.

Лаки Лучано находит мать Дармоди в его доме и говорит ей, что он ищет «Джеймса». Она насквозь видит его и прогоняет его. Лучано следует за несколько дней; она замечает его и инициирует физическую близость.

Маргарет затем идёт на работу и направлена доставлять платья для Люси на вечеринку Наки, где Наки просит её потанцевать, поднимая её настроение. Вернувшись в магазин, она видит Наки и Люси, направляясь ночью в город. Расстроенная, она затем крадёт платье от «Belle Femme» и идёт домой.

Реакция

Реакция критиков 
Эпизод получил положительные отзывы от критиков. IGN дал эпизоду их самый высокий рейтинг и сказал: «Это удивительно, что сценаристы нашли способ передать такой хороший рассказ в один час телевидения.» Они также сказали, что «„Анастасия“, четвёртый эпизод „Подпольной империи“, пока что самый лучший эпизод, превращая его преступников в симпатичных персонажей, несмотря на их пороки и тайны, и делая это, не прибегая к принудительным и слащавым способам.» TV Fanatic дал эпизоду оценку 4.5/5 и насладился трансформацией Маргарет. "Моим любимым моментом ночи стал блестящей трансформацией Маргарет в хорошо разговорного и интеллигентного персонажа. Её переход от тихой одинокой девушки с небольшими амбициями пришёл в наилучшее время, во время вечеринки Наки. Когда Коммодор повторил свой вызывающий гнев «тест» женского интеллекта и политическую проницательность к Люси («Вы предполагаете, что у них есть склад ума»), Маргарет озвучивает обоснованное мнение об Избирательном праве женщин, заявляя, что «В большинстве цивилизованных стран, женщины пользуются этой привилегией.»

Рейтинги 
Этот эпизод посмотрели 2.57 миллионов зрителей, что 800 000 зрителей меньше, по сравнению с предыдущим эпизодом на предыдущей неделе.

Примечания

Ссылки 
 «Анастасия»  на HBO
 
 

Эпизоды «Подпольной империи»